Нтумба — фамилия. Известные носители:

 Нтумба, Артём (род. 2003) — российский футболист.
 Нтумба, Калала (1949—2021) — заирский футболист.